Talisay kan syfta på

 Talisay (Cebu) – en filippinsk stad i provinsen Cebu
 Talisay (Negros Occidental) – en filippinsk stad i provinsen Negros Occidental